Svenska Teatern är Finlands svenskspråkiga nationalscen. Byggnaden finns i hjärtat av Helsingfors vid Skillnaden, vid korsningen av Esplanaden och Mannerheimvägen.

Historik
Helsingfors första teaterbyggnad, Engels teater, togs i bruk år 1827. Det var frågan om en liten träbyggnad som fanns i hörnet av Mikaelsgatan och Esplanaden. Byggnadens arkitekt var Carl Ludvig Engel. Då teatern togs i bruk hade den inte fast anställda skådespelare, utan olika turnerande teatersällskap spelade. Ofta var de på väg till eller från Sankt Petersburg. Innan teaterbyggnaden färdigställdes spelade de teater i anspråkslösa förhållanden bl.a i tobakslador.

Då Helsingfors äntligen fick en egen teater blev det ett mycket populärt nöje. Engels teaterbyggnad blev snabbt för liten och den 28 november 1860 togs en ny teaterbyggnad i bruk som fanns på samma plats som dagens Svenska Teatern vid Skillnaden. Som arkitekt för teatern som var byggd i sten verkade Georg Theodor Chiewitz. Den första pjäsen som spelades var "Princessan av Cypern" av Zacharias Topelius och Fredrik Pacius. De första skådespelarna kom ur Pierre Joseph Delands trupp, som var anställda för säsongen 1860–1861, varefter den första stående truppen sedan kom ur denna trupp. Svenska var majoritetens språk i Helsingfors vid denna tid. Över 70 procent av huvudstadens invånare hade svenska som modersmål. 160 år senare är antalet svenskspråkiga ungefär detsamma, men då staden vuxit utgör de procentuellt idag ungefär 6 procent.

Endast tre år efter att teaterbyggnaden tagits i bruk förstördes den i en brand år 1863. Återuppbyggnaden började genast och år 1866 togs teatern ånyo i bruk, samma byggnad som finns kvar än i dag. Denna gång var arkitekten den ryska Nikolaj Benois. Fram till år 1887 hette teatern Nya Teatern, men då Finska teatern  (Suomalainen Teatteri/Kansallisteatteri) hade grundats i Helsingfors byttes namnet till Svenska Teatern.

Svenska Teatern utvidgades år 1935 under ledning av arkitekterna Eero Saarinen och Jarl Eklund. Amos Anderson stod för en betydande donation som möjliggjorde ombyggnaden. Då ändrade man byggnadens dekorerade fasad till en slät funkisfasad. Salongen och foajén däremot förblev så som Nikolaj Benois planerat. Karyatiderna från den tidigare fasaden togs hand om av Amos Anderson och finns idag uppsatta på södra gaveln av garaget på Söderlångviks gård. Den senaste stora renoveringen blev färdig 2012, då byggdes bl.a helt nya tekniska utrymmen delvis under Skillnadstorget. Arbetet leddes av arkitekt Stefan Ahlman.

Fram till 1910-talet bestod teaterns ledning främst av svenskar. Också en stor del av skådespelarna kom från Sverige. Det finländska sättet att tala svenska ansågs för monotont för att kunna bära på ”själens alla dallringar”. Ett ”teaterkrig” utbröt 1914 mellan de två konkurrerande grupper som spelade på Svenska Teatern. Den ”högsvenska avdelningen” som spelade på rikssvenska och ”Folkteatern” på finlandssvenska.Den finlandssvenska falangen segrade. Ett officiellt beslut om att teatern skulle bli en nationalscen för finlandssvensk teater togs år 1915. Skådespelarbristen underlättades av den år 1908 grundade Svenska Teaterns Elevskola, som undervisade finländska skådespelare på svenska.

Man brukar fira 1866 som teaterns ursprungsår, men teaterverksamheten startade inom samma murar redan hösten 1860.

Teaterchefer efter år 1904

Svenska Teatern i dag
Svenska teatern har i dag tre scener, Stora scenen, AMOS-scenen och Nicken-scenen. Den förstnämnda kan ta emot maximalt drygt 600 åskådare, medan 130 besökare ryms på AMOS-scenen. Nicken-scenen har plats för 60 åskådare.Teatern har cirka 10 premiärer varje år och en fast personalstyrka på cirka 90 personer, varav en femtedel är skådespelare. De senaste åren har teatern haft 60 000–100 000 besökare per år.

Repertoar 1930-2018

Se även
Svenska teatern i Stockholm (1875–1925)
Margareta Seuerling, ledaren för Finlands första fasta teatersällskap (1795–1813)
Klockriketeatern
Lilla Teatern
Viirus

Källor

Externa länkar

 Svenska Teatern
 Svenska Teaterns arkiv vid Svenska litteratursällskapet i Finland 
 Teaterprogramblad vid Svenska litteratursällskapet i Finland

Teatrar i Helsingfors
Gardesstaden
Mannerheimvägen
Svenskspråkiga teatrar i Finland